Агу-Бедіа — село в Абхазії.
 Рамзі Бедіа, Рамзі Хабіб Ель Хак Бедіа (араб. رمزي حبيب إل حق بيديا‎; (10 березня 1972, XVI округ Парижа, Париж, Франція) — французький актор, сценарист і кінорежисер алжирського походження.

Див. також 
 Бедія